Elvis je lahko:

 Elvis Presley, ameriški pevec in igralec
 Elvis, moško osebno ime